

Nom de famille 

 Jeffery Amherst (1717-1797), un officier de l'armée britannique et gouverneur lors de l'occupation militaire de la Nouvelle-France ;
 William Amherst (1732-1781), un militaire britannique ;
 William Pitt Amherst (1773-1857), un gouverneur général de l’Inde britannique.

Toponyme

Angleterre 
 Fort Amherst, un fort dans le Kent, en Angleterre ;

Canada 
 Québec
 Amherst, une municipalité de canton canadienne du Québec, dans le comté des Laurentides ;
 rue Amherst, l'ancien nom d'une rue de Montréal ;

Nouvelle-Écosse
 Amherst, une municipalité de la Nouvelle-Écosse ;

 Terre-Neuve
 Fort Amherst ;

États-Unis 
 Amherst, une municipalité du Massachusetts ;
 Amherst Center, une census-designated place du Massachusetts ;
 Amherst, une ville du New Hampshire ;
 Amherst, une ville du comté d'Erie situé dans l'État de New York ;
 Amherst, une localité du comté de Hancock dans le Maine ;
 Amherst, une municipalité de l'Ohio ;
 Amherst, une ville située en Virginie ;
 Amherst, une ville du Texas ;
 Amherst, une localité du Wisconsin ;
 comté d'Amherst, en Virginie ;
  ;

Birmanie 
 Amherst , l'ancien nom d'une municipalité de Birmanie.

Autres 
 Amherst College, collège américain
 Université du Massachusetts à Amherst, université du Massachusetts
 Gare d'Amherst, en Nouvelle-Écosse